Das Damendoppel der French Open 2022 war ein Tenniswettbewerb in Paris.

Vorjahressiegerinnen waren Barbora Krejčíková und Kateřina Siniaková, die ihren Titel aufgrund einer COVID-19-Erkrankung von Krejčíková nicht verteidigen konnten. Es gewann die mit einer Wildcard gestartete Paarung Caroline Garcia/Kristina Mladenovic.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks

Einzelnachweise 

Damendoppel
2022